Baumbach steht für:
 Baumbach (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Baumbach (Adelsgeschlecht), hessisches Adelsgeschlecht

Baumbach ist der Name folgender

Ortschaften:
 Baumbach (Alheim), Ortsteil der Gemeinde Alheim, Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Baumbach (Ransbach-Baumbach), Stadtteil von Ransbach-Baumbach, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Baumbach (Gemeinde Neuhofen), Ortschaft der Gemeinde Neuhofen im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Baumbach (Gemeinde Oberndorf), Ortsteil der Marktgemeinde Oberndorf an der Melk, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Baumbach (Gemeinde Straßwalchen), Ortschaft der Gemeinde Straßwalchen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

Gewässer:
 Baumbach (Aich), linker Zufluss der Aich in Aich, Gemeinde Aichtal, Baden-Württemberg, Landkreis Esslingen
 Baumbach (Autmut), rechter Zufluss der Autmut bei Großbettlingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Baumbach (Hochbach), linker Zufluss und teils auch Unterlaufname des Hochbachs (zum Salmerbach oder Hammelbach, zum Michelbach, zur Kyll) bei Michelbach (Gerolstein), Stadt Gerolstein, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Baumbach (Katzbach), linker Zufluss des Katzbachs (zur Schwarzach, zur Naab) nach Unterkatzbach, Gemeinde Guteneck, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Baumbach (Lippe), linker Zufluss der Lippe bei Östrich, Stadt Dorsten, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen
 Baumbach (Mühlbach), linker Zufluss des Mühlbachs (zum Erlbach, zur Fränkischen Rezat bei Untereschenbach) bei Ismannsdorf, Stadt Windsheim, Landkreis Ansbach, Bayern
 Baumbach (Neckar), linker Nebenfluss des Neckars in Walheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Baumbach (Osterberger Mühlenbach), linker Zufluss des Osterberger Mühlenbachs (zum Goldbach, zur Düte) bei Osterbach, Gemeinde Lotte, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Baumbach (Ruhr), linker Nebenfluss der Ruhr bei Rumbecker Holz, Stadtteil Neheim-Hüsten, Stadt Arnsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Baumbach (Steinbach), rechter Zufluss des Steinbachs (zur Zenn) nach Schußbach, Gemeinde Trautskirchen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

 Duennbaumbach, rechter Zufluss des Welschbilligerbach in Idesheim, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, auf dem Falzerbach genannten Oberlauf
 Hochlieger Baumbach, linker Zufluss des Kleinen Regens im Trinkwasserspeicher Frauenau, Frauenau, Landkreis Regen, Bayern
 Kaltenbaumbach, rechter Zufluss der Pfreimd im Pfreimdstausee Kainzmühle bei Obernankau, Stadt Vohenstrauß, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern